Стивен Сэмюэл Стипанович (; родился 17 ноября 1960, Сент-Луис, Миссури) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Миссури, в 1983 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Индиана Пэйсерс» и всю свою карьеру провёл в этой команде. Всего в НБА провёл 5 сезонов, завершив карьеру в возрасте 27 лет из-за проблем с коленом. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1984). В 1983 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Big Eight, а также включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 403 игры, в которых набрал 5323 очка (в среднем 13,2 за игру), сделал 3131 подбор, 938 передач, 415 перехватов и 380 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Родившиеся в Сент-Луисе